

Cinéma 
 Le Jaguar (El Llanero), un film espagnol réalisé par Jesús Franco en 1963 ;
 Le Jaguar, un film français réalisé par Francis Veber en 1996.

Littérature 
 Le Jaguar, un roman de Loup Durand, publié en 1989.